Niederoppurg bezeichnet:
in Unterscheidung zu Oberoppurg das Dorf Oppurg im Saale-Orla-Kreis (Thüringen)
das dortige Schloss Niederoppurg, siehe Schloss Oppurg